S/2004 S 6 — вероятный естественный спутник Сатурна.

История открытия 
Спутник S/2004 S 6 был открыт по фотоснимкам космического аппарата «Кассини» 28 октября 2004 года группой американских астрономов во главе с Каролиной Порко. Существование этого спутника пока официально не подтверждено, поэтому он не имеет официального названия.

Орбита 
S/2004 S 6 находится у внешнего края кольца F. Его орбита лежит внутри орбиты Пандоры.

Физические характеристики 
Спутник имеет диаметр около 5 километров и период обращения 0,618 дней.

Литература 
 

Спутники Сатурна
Астрономические объекты, открытые в 2004 году